Schusteröd ist der Ortsname von

 Schusteröd (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schusteröd (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schusteröd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern